Shades of Grey (engl. für Grauschattierungen) steht für:
 Shades of Grey (Originaltitel Fifty Shades of Grey), Romantrilogie von E. L. James
 Shades of Grey (Jasper-Fforde-Roman), Roman von Jasper Fforde
 Shades of Grey (Kurzgeschichtensammlung), Kurzgeschichtensammlung von Barrington Watson
 Shades of Grey, Lied des Sängers Billy Joel aus dem Album River of Dreams.

Siehe auch:
 14 Shades of Grey, Musikalbum der Band Staind
 Fifty Shades of Grey